Decan steht für:
 n-Decan, chemische Verbindung aus der Stoffgruppe der Decane

Deçan steht für:
 Deçan, Kleinstadt im Westen des Kosovo

Siehe auch:
 Dekan (Begriffsklärung)